Proximus Лига 2014/2015 годов () — 98-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 1 августа 2014 года и закончится 22 мая 2015 года. В чемпионате принимают участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2015/2016
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2014 году
Спорт в Бельгии в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015